Kraiger steht für:
 Kraiger von Kraigk, eine der ältesten Ministerialgeschlechter Kärntens
 Kraiger See, ein See in Kärnten

Kraiger ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Kraiger (* 1973), österreichischer Fußballspieler
 Jens Felix Kraiger (* 1979), österreichischer Eishockeyspieler und -trainer
 Johann Gangolph Kraiger (1829–1907), Bürgermeister, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau 
 Karl Kraiger (1872–1947), deutscher Braunkohlenindustrieller

Siehe auch:
 Kraigher
 Craigher